Бургалах () — топоним в России якутского происхождения.

 Бургалах — озеро, на правом берегу р. Большой Хомус-Юрях, координаты	70°17'	1ы 53°26’
 Бургалах — река, левый приток р. Пеледуй, координаты 59°27'	111°45’
 Бургалах — река, правый приток р. Богдашкина, координаты	71°59'	147°35’

Примечания

См. также 
Бургала